Georgia este un nume propriu care se poate referi la:

Cele mai obișnuite denumiri geografice 
 Georgia (țară), o țară în Europa Orientală, al cărui nume datează din antichitate
 Fostă Republica Georgia (1990–1995) 
 Fostă RSS Georgiană, parte a URSS (1921–1991)
 Fostă Republica Democratică a Georgiei (1918–1921)

Statele Unite ale Americii 
 Georgia (stat american), unul dintre statele componente ale , a cărui denumire vine de la unul din monarhii britanici (vedeți George). 
 Fosta provincie Georgia, una dintre Cele treisprezece colonii ale Imperiului Britanic de pe teritoriul actual al SUA, care au constituit nucleul acestei țări federale (1732–1777, respectiv porțiuni vestice ale sale până în 1805).
 Georgia (stat SCA), unul din cele unsprezece state ale Statelor Unite ale Americii, care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii (acronim SCA), între 1861 și 1865.

Alte denumiri geografice 
 Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, un teritoriu al Regatului Unit din Oceanul Atlantic de Sud
 Strâmtoarea Georgiei, cunoscută și sub numele de Golful Georgiei 
 Georgia, statul , oraș
 Georgiana, statul , oraș

Alte referiri 
 USS Georgia și CSS Georgia, vase ale marinei militare a SUA
 The Georgia Straight, ziar
 Georgia, un font proiectat de Matthew Carter în 1993 pentru Apple Computer
 Georgia, un sortiment de cafea foarte popular în Japonia produs de The Coca-Cola Company
 Georgia, titlul și subiectul cântecului „Georgia on My Mind” de Ray Charles
 University of Georgia, Universitatea statului Georgia al SUA
 Georgia (prenume), prenume feminin relativ frecvent utilizat în mai multe zone etnice și culturale

Alte articole conexe 
 George (nume), prenume masculin sau nume de familie
 Georgiana (prenume), alt prenume feminin derivat
 Georgette (prenume), alt prenume feminin de limba franceză

Nume proprii
 
Toponime americane
Toponime georgiene